Division I i ishockey 1957-58 var den 37. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 34. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de fire hold spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for femte gang og for første gang siden sæsonen 1954-55. Djurgårdens IF var blevet nr. 1 i Division I Syd og vandt derefter fire ud af de seks kampe i SM-serien, hvorved mesterskabet blev sikret med ét points forspring. Sølvmedaljerne gik til Skellefteå AIK, der havde vundet Division I Nord, og som endte SM-serien med tre sejre, en uafgjort og to nederlag, og de blev dermed det indtil da nordligste hold, der vandt SM-medaljer. Bronzemedaljerne blev for anden sæson i træk vundet af Södertälje SK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at ende på andenpladsen Division I Syd.

De tidligere nidobbelte svenske mestre fra IK Göta endte på ottendepladsen i Division I Nord og rykkede dermed ned i Division II for første gang siden 1924.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Tommy Björkman (1. SM-titel)
 Lars Björn (4. SM-titel)
 Arne Boman (1. SM-titel)
 Bengt Bornström (1. SM-titel)
 Yngve Carlsson (4. SM-titel)
 Gösta Johansson (4. SM-titel)
 Yngve Johansson (4. SM-titel)
 Bengt Larsson (3. SM-titel)
 Karl Lilja (1. SM-titel)
 Owe Malmberg (1. SM-titel)
 Hans Mildh (1. SM-titel)
 Åke Rydberg (1. SM-titel)
 Gösta Sandberg (1. SM-titel)
 Roland Stoltz (1. SM-titel)
 Sven Tumba (3. SM-titel)
 Hans Tvilling (4. SM-titel)
 Stig Tvilling (4. SM-titel)
 Bert Zetterberg (4. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1957/58  
 Ishockeytabeller - 1957-58  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1957/58  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1957/58

Noter 

1957-58
1957-58
Ishockey i 1957
Ishockey i 1958